Фрэнк Спрингер (; 6 декабря 1929 — 2 апреля 2009) — американский художник комиксов.

Ранние годы 
Спрингер родился в Нью-Йорке и переехал с семьёй в округ Нассо, когда ему было около 10 лет. Он окончил среднюю школу в Малверне в 1948 году. У Спрингера была сестра, которая умерла раньше него. На творчество Фрэнка повлияли такие художники, как Норман Роквелл, Дин Корнуэлл и Джозеф Лейендекер. Спрингер получил художественное образование в Сиракузском университете в 1952 году, а после призыва в том же году служил в армии США до 1954 года.

Карьера

Награды 
 National Cartoonists Society Reuben Award — Comic Books (Story): 1973, 1977 и 1981
 : 2004

Примечания 

Выпускники Средней школы Малверна
Сотрудники Marvel Comics
Сотрудники DC Comics